Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2013—2014 - 83-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетіко (Мадрид) і його 77-й сезон у найсильнішій лізі іспанського футболу. Los Colchoneros здобули свій 10-й титул чемпіонів Ла-Ліги, зігравши в останньому турі внічию проти Барселони.

24 травня 2014 року на Да Луж у Лісабон відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2014, у якому Атлетіко зустрівся з Реал Мадрид. Реал переміг з рахунком 4–1 у додатковий час.

Форма 

Постачальник: Nike / Головний спонсор: Азербайджан / Back Sponsor: Kyocera

Гравці 

Джерело: Atlético.com

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Суперкубок Іспанії

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 24 травня 2014.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Бомбардири 

*Ектор грав за Атлетіко Мадрид Б, але його покликали на 1-й матч четвертого раунду Копа-дель-Рей проти UE Sant Andreu.**Враховуючи 4 автоголи. Востаннє оновлено: 30 квітня 2014Джерела:Тільки офіційні матчі

Примітки

Посилання 
2013–14 Atlético Madrid season at ESPN

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2013–2014
2013–14 Atletico Madrid season